Ата́ка Гро́ба, также Дебю́т Гро́ба — дебют, начинающийся ходом 1. g2-g4.

Относится к фланговым началам. Дебют назван по имени швейцарского шахматиста Генри Гроба, применявшего его.

По своим идеям дебют похож на дебют Сокольского, однако при этом серьёзно ослабляется пешечная структура королевского фланга. Также минусом считается «дарение» центра сопернику (во многих учебниках шахматной игры центр считается ключевым стратегическим полем в начале партии) и открывание диагонали, по которой при невнимательности можно получить дурацкий мат на втором ходу. Белым следует играть весьма осмотрительно.

Атака Гроба считается «неправильным» началом и на серьёзных соревнованиях практически не применяется.

История 
Первые партии, сыгранные этим дебютом, относятся к концу XIX века. В дальнейшем так изредка начинал свои партии в сеансах одновременной игры Савелий Тартаковер. Генри Гроб, чьё имя впоследствии получил дебют, провёл достаточно глубокие его исследования и сыграл им несколько десятков партий по переписке.

Варианты 
 1. …d7-d5 2. Сf1-g2 c7-c6. 3. g4-g5
 1. …d7-d5 2. Сf1-g2 Сc8:g4 3. c2-c4 — гамбит Фрица.
 1. …d7-d5 2. Сf1-g2 Сc8:g4 3. c2-c4 d5-d4 — контргамбит Ромфорда.
 4. Сg2:b7 Кb8-d7 5. Сb7:a8 Фd8:a8 — возможное продолжение хода

 1. …e7-e5 2. f2-f3 Фd8-h4#.

Примечания

Ссылки 
 The World of Grob’s Attack (A00) 1.g4 !
 Атака Гроба — гроб для чёрных

Фланговые дебюты
Неправильные начала